Protoplophoridae är en familj av kvalster. Protoplophoridae ingår i överfamiljen Protoplophoroidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Protoplophoridae 27 arter. 

Protoplophoridae är enda familjen i överfamiljen Protoplophoroidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Protoplophoridae